Чемпионат Египта по футболу 1974/1975 — 19-й чемпионат Египта, проходивший с 6 сентября 1974 года по 6 апреля 1975 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1974/1975 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1974/1975 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 1974 году
1975 год в Египте